Margarit steht für:
 Margarit (Mineral), Calcium-Aluminium-Silikat aus der Glimmergruppe

Margarit oder Mărgărit ist der Familienname folgender Personen:
 Antoni Maria Badia i Margarit (1920–2014), spanischer Romanist, Hispanist und Katalanist (der Nachname ist Badia i Margarit)
 Apostol Mărgărit (1832–1903), aromunischer Autor und Lehrer in Griechenland
 Elena Dobrovolschi (* 1936), rumänische Kunstturnerin, als Olympiabronzesiegerin auch Elena Mărgărit
 Gabriel Mărgărit (* 1973), rumänischer Fußballspieler
 Joan Margarit (1938–2021), spanisch-katalanischer Lyriker, Essayist und Architekt
 Mitică-Marius Mărgărit (* 1985), rumänischer Politiker (PSD) und Parlamentarier
 Remei Margarit i Tayà (* 1935), katalanische Singer-Songwriterin und Erzählerin

Siehe auch:
 Margarete
 Margarita (Begriffsklärung)
 Margarite
 Margeriten
 Margaritis